

Personnages historiques 
Le justicier peut désigner un personnage historique portant ce surnom :
 Richard de Bourgogne (858-921) ;
 Alphonse XI de Castille (1311-1350) ;
 Pierre  de Portugal (1320-1367) ;
 Arthur III de Bretagne (1393-1458).

Œuvres 

 Le Justicier (Hell's Hinges), film muet américain de Charles Swickard, sorti en 1916 ;
 Le Justicier (Extinction),  troisième  épisode de la saison 3 de Smallville diffusé en 2003 ;
 Le Justicier, soixante-quinzième épisode de la saison 3 de Kaamelott diffusé en 2006 ;
 Le Justicier (True Night), dixième  épisode de la saison 3 d’Esprits criminels diffusé en 2007 ;
 Le Justicier,  huitième  épisode de la saison 1 de Paris, enquêtes criminelles diffusé en 2007.

Le Justicier ou Justicier est une partie du titre de nombreuses œuvres :
 Le Justicier de la Sierra (Panhandle), film américain de Lesley Selander, sorti en 1948 ;
 Le Justicier impitoyable (Back to God's Country), film américain de Joseph Pevney, sorti en 1953 ;
 Arthur le fantôme justicier série de bande dessinée publiée entre 1954 et 1977 ;
 Le Justicier masqué (The Lone Ranger and the Lost City of Gold), film américain de Lesley Selander, sorti en 1958 ;
 L'Épouvantail : Le Justicier des campagnes (The Scarecrow of Romney Marsh), série télévisée américaine, diffusée en 1964 ;
 Le Justicier du Minnesota (Minnesota Clay), film franco-hispano-italien de Sergio Corbucci, sorti en 1964 ;
 Le Justicier de l'Arizona (Return of the Gunfighter), film américain de James Neilson, sorti en 1967 ;
 Le Justicier du Sud (Giurò... e li uccise ad uno ad uno... Piluk il timido), film italien de Guido Celano, sorti en 1968 ;
 Blindman, le justicier aveugle (Blindman), film italo-américain de Ferdinando Baldi, sorti en 1971 ;
 Le Justicier de Shanghai (Ma yong zhen), film hongkongais de Chang Cheh et Pao Hsueh-li, sorti en 1972 ;
 Un justicier dans la ville (Death Wish), série de films sorti entre 1974 et 1994 ;
 Rolling Star le Justicier (とんでも戦士ムテキング), série d’animation japonaise, diffusée entre 1980 et 1982 ;
 Le Justicier de minuit (10 to Midnight), film américain de J. Lee Thompson, sorti en 1983 ;
 Le Justicier de Miami (Stick), film américain de Burt Reynolds, sorti en 1985 ;
 Le Justicier des ténèbres (Forever Knight), série télévisée canadienne, diffusée entre 1992 et 1996 ;
 Le justicier reprend les armes (Family of Cops III: Under Suspicion), téléfilm américain de Larry Sheldon, diffusé en 1999 ;
 Un justicier dans l'ennui, album de bande dessinée de la série Donjon Potron-Minet publié en 2001 ;
 Justicier en herbe (Protection), douzième  épisode de la saison 3 de New York, unité spéciale, diffusé en 2002 ;
 Un justicier dans la ville (Secrets and Lies), neuvième épisode de la saison 3 de Blue Bloods, diffusé en 2012 ;
 Le Justicier fantôme (Ghost in the Machine), premier épisode de la saison 4 de Falling Skies, diffusé en 2014.

Voir aussi